«Приключения мышонка Переса» () — испанский фильм от режиссёра Хуана Бускарини. Фильм вышел в прокате 13 июля 2006 года.

Сюжет 
Девочка по имени Люсия теряет свой первый зуб, и родители, Сантьяго (безработный шеф-повар) и Пилар (архитектор), говорят ей, что ночью к ней придёт мышонок Перес и оставит монету под подушкой. Люсия была очень взволнована, но на следующее утро ни зуба, ни монеты не было под подушкой. Вместе со своим товарищем Ромио маленькая Люсия отправляется в путь, чтобы найти Переса, которого похитили Пипо и капитан Фугас.

В ролях

Награды

Продолжение 
В декабре 2008 года был выпущен сиквел «Приключения мышонка Переса 2», режиссёром которого стал Андрес Г. Шаер.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Испании 2006 года
Фильмы Испании в жанре фэнтези
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации